

Onomastica
Evert – forma olandese del nome proprio di persona Eberardo

Persone
Chris Evert – tennista e commentatrice televisiva statunitense
Jeanne Evert – tennista statunitense
Miltiadīs Evert – politico greco